Şəfibəyli – centro abitato del distretto di Goranboy, in Azerbaigian
 Şəfibəyli – centro abitato del distretto di Zəngilan, in Azerbaigian